Vuopiojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuopiojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Vuopiojärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16,7 ha)

Se även
Vuopio

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn